Kleveland ist der Familienname folgender Personen:

 Åse Kleveland (* 1949), norwegische Musikerin und Politikerin
 Kathrine Kleveland (* 1966), norwegische Politikerin
 Marcus Kleveland (* 1999), norwegischer Snowboarder

Siehe auch:
 Cleveland (Begriffsklärung)
 Kleverländisch